Thomas Reed kan syfta på bland andra:

 Thomas Brackett Reed (1839–1902), amerikansk politiker
 Thomas Buck Reed (1787–1829),  amerikansk politiker
 Thomas German Reed (1817–1888), engelsk skådespelare och kompositör